Алказа́р () — стадион в городе Лариса, Греция. Построен в январе 1932 года. Служил домашней ареной местного футбольного клуба «Лариса». 7 июня 1964 года «Лариса» сыграла первый матч с «Паниониосом» со счётом 2:1. В 2010 году клуб «Лариса» переехал на новый стадион , но в 2013—2015 годах вновь играл на «Алказаре». Стадион вмещает  зрителей.

Ссылки 
 Информация о стадионе «Алказар» на сайте «Ларисы»

Лариса
Стадионы Греции